Saeed Salem Saleh Salem Al Kathiri (28 de março de 1988) é um futebolista profissional emiratense que atua como atacante.

Carreira 
Saeed Al-Kathiri fez parte do elenco da Seleção Emiratense de Futebol da Copa da Asia de 2015.

Futebolistas dos Emirados Árabes Unidos
Futebolistas do Al-Wahda Sports Cultural Club
Futebolistas do Al-Wasl FC
Futebolistas do Al Ain Football Club
Futebolistas do Al-Dhafra Sport & Culture Club
Jogadores da Seleção Emiratense de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015